Els Hugònides, o segona dinastia del Maine, fou un llinatge franc que governava el comtat del Maine del final del  al . Apareix amb el comte Roger del Maine, que era probablement un descendent del pre-robertià Rodgar, comte de Mans citat el 710 i el 724. Després d'arrencar el Maine als Rorgònides, els hugònides van haver d'afrontar els desitjos expansionistes dels comtes d'Anjou i més tard dels ducs de Normandia. La família es va extingir el 1062 amb Heribert II.

Genealogia

Fonts 
 Els senyors del Maine
 Foundation for Medieval Genealogy : comtes del Maine
 Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000, 310 p. () : 
 Katharine S. B. Keats-Rohan, "Bilichildis" problèmes et possibilités d'une étude de l'onomastique et de la parenté de la France du Nord-Ouest,
 Christian Settipani, Les vicomtes de Châteaudun et leurs alliés.

Nissagues franques